Bürde est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1826-1886), soprano d'opéra allemande
 (1819/30-1874), peintre et illustrateur allemand
 (1753-1831), poète allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand